

Dynastes 

 Maison d'Angoulême, rameau cadet de la deuxième maison d’Orléans ;
 Liste des comtes et ducs d'Angoulême, comté de la maison de Valois et de Bourbon ;
 Isabelle d'Angoulême (1188-1246), reine d’Angleterre ;
 Charles d'Angoulême (1459-1496), père de François  ;
 Marguerite d'Angoulême (1492-1549), sœur de François , écrivaine française ;
 Charles d'Angoulême (1522-1545), fils François  ;
 Charles d'Angoulême (1573-1650), bâtard de Charles IX.

Toponyme 

 Angoulême, commune française de la Charente ;
 Grand Angoulême, communauté d'agglomération française de la Charente ;
 La Nouvelle-Angoulême, baie américaine de l’embouchure de l’Hudson.

Titre 

 Charles d'Angoulême (1536), tableau de Corneille de Lyon.

Autres 
 Angoulême Charente FC (1920-), club de football français ;
 Diocèse d'Angoulême, diocèse de l'Église catholique de France ;
 Gare d'Angoulême, gare ferroviaire française ;
 Grand prix de la ville d'Angoulême, prix français de bandes dessinées ;
 Histoire d'Angoulême, ancienne capitale de l'Angoumois ;
 Ligne de Limoges-Bénédictins à Angoulême (1875-), ligne de chemin de fer française ;
 Liste des maires d'Angoulême (1212-).
